Cinema
 The Unseen (filme de 1945), horror com Joel McRea
 The Unseen (filme de 1980), horror com Barbara Bach
 The Unseen (filme de 2005), com Gale Harold e Michelle Clunie

Música
 The Unseen (banda), grupo punk estadunidense 
 Unseen (álbum), de The Haunted
 The Unseen (álbum), de Madlib

Literature 
 Unseen (livro), de Paul Jennings
 The Unseen (livro), de Joseph A. Citro
 The Unseen (Marvel Comics), personagem

Outros usos
 HMS Unseen, navio britânico
 H.M.S. Unseen (livro), de Patrick Robinson